Spey steht für:
 Spey, Fluss in Schottland
 Spey (Naturschutzgebiet) am Rhein bei Krefeld und Meerbusch
 HMS Spey, eine Baureihe von Schiffen der Royal Navy
 Rolls-Royce Spey, ein Triebwerkstyp des Herstellers Rolls-Royce
 ein Ortsteil der französischen Gemeinde Ville-du-Pont
 Spey (Familienname), ein Familienname
 Spey River (Southland), Fluss in der Region Southland, Neuseeland
 Spey River (Tasman), Fluss in der Region Tasman, Neuseeland

Siehe auch:
 Spay